Angelica donatiana är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Angelica donatiana ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
donatiana